Троя́нский перева́л (Траянов перевал, Троянски-Проход, ), также Беклемето — перевал высотой 1523 м над уровнем моря в горах Стара-Планина, в Болгарии, в 20 км к юго-западу от города Троян.

География 
Перевал расположен между Трояном (община Троян Ловечской области) и селом Кырнаре (община Карлово Пловдивской области).

Через перевал проходит автомобильная республиканская дорога второго класса II-35 Плевен – Ловеч – Троян – Кырнаре, которая соединяет Южную и Северную Болгарию.

В местности Беклемето расположен горнолыжный курорт. Также местность привлекает любителей походов в горы.

История 
В древности через перевал проходила римская Траянова дорога (), построенная при императоре Траяне. Были построены дорожные станции Ad Radices («У подножия») и . Дорога соединяла античный Филиппополь (ныне Пловдив) и аванпосты в римской провинции Нижней Мёзии на Нижнем Дунае, такие как  (у современного села Гиген) и  (ныне Свиштов).

В ходе русско-турецкой войны  особый Траянский отряд под командованием генерал-лейтенанта П. П. Карцова в составе 6000 пехотинцев, артиллеристов и казаков в суровых зимних условиях с боем взял сильно укреплённую турецкую позицию на Троянском перевале. Отряд потерял 146 человек убитых, замерзших и раненых. На горе Горалтепе (1595 м) восточнее перевала установлена арка Свободы (, архитектор , скульптор , 1978).

Примечания 

Перевалы Болгарии
Ловечская область